Ниже приведён список главных тренеров, выигравших высший дивизион чемпионата Англии по футболу, которым в разные годы была Футбольная лига, Первый дивизион Футбольной лиги или Премьер-лига.

В 1885 году футбол в Англии стал профессиональным видом спорта. Три года спустя, в 1888 году, директор бирмингемского футбольного клуба «Астон Вилла» Уильям Макгрегор основал Футбольную лигу; она стала первым профессиональным футбольным чемпионатом в мире. Первым чемпионом в истории Футбольной лиги стал «Престон Норт Энд» в сезоне 1888/89, который команда завершила без поражений. В 1992 году команды из Первого дивизиона Футбольной лиги образовали Премьер-лигу, которая заменила Первый дивизион в качестве высшей футбольной лиги в Англии.

Наибольшее количество побед в высшем дивизионе английского чемпионата в качестве главного тренера одержал шотландец Алекс Фергюсон, который 13 раз приводил «Манчестер Юнайтед» к чемпионству. Шотландец Джордж Рэмзи и англичанин Боб Пейсли выигрывали чемпионат по шесть раз, шотландец Мэтт Басби и англичанин Том Уотсон — по пять раз. Чаще всего чемпионский титул выигрывали тренеры из Англии и Шотландии. Испанец Пеп Гвардиола является самым успешным главным тренером из-за пределов Британских островов, выиграв четыре чемпионских титула.

Список главных тренеров 

 Легенда

Тренеры с двумя и более чемпионскими титулами

Победы по странам тренеров-чемпионов

Комментарии

Примечания

См. также 
 Чемпионы Англии по футболу
 Список главных тренеров, выигравших Кубок Англии по футболу
 Список футболистов, выигравших английскую Премьер-лигу

Ссылки 
 Список футбольных тренеров Англии с выигранными титулами на сайте Ассоциации тренеров лиги
 Список главных тренеров, выигравших высший дивизион футбольного чемпионата Англии на сайте Goalballlive.com

Англия
Списки футбольных тренеров Англии